Egers ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Egers (1949–2021), kanadischer Eishockeyspieler
 Gerry Egers (1951–2017), kanadischer Eishockeyspieler
 Lotte Pulvermacher-Egers (1904–1986), deutschamerikanische Kunsthistorikerin
 Samuel Levi Egers (1769–1842), deutscher Rabbiner und Landesrabbiner des Herzogtums Braunschweig